Telhado, mot portugais signifiant, selon ler contexte, « toit » ou « couverture » en français, est directement dérivé du « telha », qui signifie « tuile » en français. Il peut aussi désigner :
au Portugal :
Telhado, paroisse civile de la municipalité de Fundão, située dans le district de Castelo Branco et la région Centre ;
Telhado, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Famalicão, située dans le district de Braga et la région Nord.